Сезон «Карпат» (Львів) 1990 — двадцять другий сезон «Карпат» (Львів). У Західній зоні другої ліги команда посіла 3-є місце серед 22 команд, у Кубку СРСР 1990/91 дійшла до 1/8 фіналу.

Головні події 
Тренери «Карпат» скористалися послугами 30 гравців, з яких 16 вперше одягли форму львівського клубу. Удома «Карпати» набрали 88,1 відсотка очок, а в гостях - 42,8.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 30 гравців:

Кубок СРСР

Посилання 
 Друга ліга СРСР 1990 (західна зона) на wildstat.ru 
 Кубок СРСР на wildstat.ru 
 Состав команды «Карпаты» Львов в сезоне 1990

Література 
 Михалюк Ю. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Футбол-90. Довідник-календар. — Львів, 1990. — 80 с.
 Михалюк Ю. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Футбол-91. Довідник-календар. — Львів, 1991. — 80 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Сезон 1990 українських футбольних клубів